El término Taima puede referirse a:

 Teima, Teyma o Taima, antigua ciudad y oasis al norte de Arabia; 
 Taima Taima, sitio arqueológico de Venezuela; o
 Teima, revista gallega extinta.